Friendship (Maine)
 Friendship (Nova York)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (Wisconsin)
 Friendship Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.